

Onomastica 
 Julie – variante del nome proprio di persona Giulia

Persone 
 Julie d'Aubigny – spadaccina e contralto francese
 Julie – cantante italiana
 Julie – cantante danese
 Bruno Julie – pugile mauriziano

Musica 
 Julie, album della cantante danese Julie del 2004

Pagine correlate 
Julia
Jules